Geórgios Hatzanéstis  ou Hatzianéstis (en grec moderne,  ou ) est un militaire grec né en 1863 à Athènes, et mort dans la même ville le .

Général commandant en chef l'armée hellénique durant la dernière phase de la deuxième Guerre gréco-turque (mai-), il est accusé avec cinq autres personnalités d'être responsable de la « Grande Catastrophe » qui aboutit à la persécution des populations chrétiennes d’Anatolie puis à la chute de la monarchie. Jugé pour haute trahison durant le Procès des Six, il est exécuté le  et inhumé de nuit au cimetière d'Athènes de façon anonyme.

Liens externes 

Naissance en décembre 1863
Naissance à Athènes
Général grec
Décès en novembre 1922
Décès à Athènes
Condamné à mort exécuté par arme à feu
Militaire grec des guerres balkaniques
Militaire grec de la guerre gréco-turque de 1897
Militaire grec de la guerre gréco-turque de 1919-1922
Décès à 58 ans